Європейський протей (Proteus anguinus) — єдиний вид земноводних роду Протей родини Протеї.
 Proteus (бактерії) — міжнародна наукова назва роду бактерій родини Enterobacteriaceae.
 Proteus Design — пакет програм для автоматизованого проектування (САПР) електронних схем.
 Proteus — клієнт миттєвого обміну повідомленнями для Mac OS X.